

Населені пункти та їхні частини
 Стажиці — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Стажиці — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Стажиці — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства

Примітки